Finale KNVB Beker 2022 (mannen)
 Finale KNVB Beker 2022 (vrouwen)